Jan Fredro – (zm. po 1508), rzekomy wojewoda ruski
 Jan Fredro – Joannis Fredro de Pleschowiczi (zm. ok. 1591), kasztelan przemyski, sanocki (1582)
 Jan Fredro (zm. 1649), sędzia przemyski
 Jan Aleksander Fredro – (1829-1891), komediopisarz
 Jan Maksymilian Fredro – (1784-1846), generał, literat